Lothar steht für:

 Lothar (Vorname), männlicher Vorname
 Lothar (Nepal), Entwicklungsbezirk im Chitwan District, Narayani, Nepal
 Orkan Lothar, Orkantief vom 26. Dezember 1999

Eigenname:
 Zahlreiche Regenten, siehe Liste der Herrscher namens Lothar
 Lothar von Séez (um 685–756), Bischof von Séez
 Lothar von Minden († 927), Bischof von Minden
 Lothar von Hochstaden († 1194), Bischof von Lüttich und Reichserzkanzler
 Lothar, Pseudonym von Ferdinand Philipp Grimm (1788–1845), deutscher Märchensammler

Familienname:
 Ernst Lothar (1890–1974), österreichischer Schriftsteller und Regisseur
 Ernst Lothar (Schauspieler) (1923–1982), deutscher Bühnenschauspieler, Filmschauspieler sowie Theaterregisseur
 Hanns Lothar (1929–1967), deutscher Schauspieler
 Marianne Lothar (1906–1996), schweizerisch-US-amerikanische Aktivistin
 Mark Lothar (1902–1985), deutscher Komponist
 Ralph Lothar (1910–1981), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Rudolf Lothar (1865–1943), österreichischer Schriftsteller
 Susanne Lothar (1960–2012), deutsche Schauspielerin

LOTHAR steht für:
 LOTHAR (Radar), Anlage in Italien

Siehe auch:
 Chlothar
 Lotar
 Lothar-Evangeliar